Antillón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Antillón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Antillón (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar